Моя газета — щотижнева газета у Хмельницькому
 Моя газета — щотижнева газета у Миргороді Полтавської області
 Моя газета + Буза — щотижнева газета у Миргороді Полтавської області
 Моя газета корисних оголошень — щотижнева газета у Тернополі

Регіональні газети України